Das Wort Rübenach bezeichnet

 einen Stadtteil von Koblenz, siehe Koblenz-Rübenach
 einen Teil einer Festungsanlage in Koblenz, siehe Rübenacher Schanze

Rübenach ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rübenach (* 1927), deutscher Rundfunkjournalist, -autor und -regisseur
 Heinrich von Rübenach (* um 1420, † 1493), Weihbischof in Köln und Mainz
 Kuno von Eltz-Rübenach (1904–1945), Reichstagsabgeordneter der NSDAP und SS-Brigadeführer
 Paul von Eltz-Rübenach (1875–1943), deutscher Politiker, Reichsverkehrs- und Reichspostminister
 Peter Rübenach (1947–2020), deutscher Fußballspieler